Alexander Urbom, född 20 december 1990, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Djurgårdens IF i SHL. Han har tidigare representerat Washington Capitals och New Jersey Devils på NHL–nivå, Severstal Tjerepovets i KHL, Djurgården Hockey i Elitserien och på lägre nivåer för Albany Devils i AHL samt Brandon Wheat Kings i WHL.

Urbom draftades i tredje rundan i 2009 års draft av New Jersey Devils som 73:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Alexander Urbom, Devils – Stats – NHL.com
Alexander Urbom NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Alexander Urbom hockey statistics and profile at hockeydb.com

Födda 1990
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i Skellefteå AIK
Spelare i Severstal Tjerepovets
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Washington Capitals
Spelare i Albany Devils
Spelare i Brandon Wheat Kings
Spelare i Djurgården Hockey
Svenska ishockeyspelare
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft